Joaquim Távora kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Luzilândia (ort), Piauí, 
 Joaquim Távora (kommun i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar